Шки́дченко — украинская фамилия. Известные носители:

 Шкидченко, Владимир Петрович (род. 1948) — генерал армии Украины, министр обороны Украины в 2001—2003 гг.
 Шкидченко, Пётр Иванович (1922—1982) — генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации; отец В. П. Шкидченко.